Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2014 war die 39. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 19. bis 29. November 2014 im Kanteerva Indoor Stadium in Bangalore statt. Es war die fünfte Amateur-WM in Indien und nach 1987 und 2011 die dritte in der Hauptstadt des Bundesstaats Karnataka.

Yan Bingtao besiegte im Finale den Pakistaner Muhammad Sajjad mit 8:7 und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2015/16 und 2016/17. Da der Chinese kein Visum für das Vereinigte Königreich erhielt, wurde sein Main-Tour-Ticket jedoch um ein Jahr verschoben, auf die Spielzeiten 2016/17 und 2017/18.
Mit 14 Jahren und neun Monaten wurde Yan als bislang jüngster Spieler Amateur-Weltmeister und löste den im Vorjahr von seinem Landsmann Zhou Yuelong aufgestellten Altersrekord ab.

Modus 
Die 105 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Bengaluru